

Cinema 
 Effetti personali – film del 1983 diretto da Giuseppe Bertolucci e Loris Mazzetti

Letteratura 
Effetti personali – romanzo di Francesca Duranti del 1988
Effetti personali (Lifeless) – romanzo di Mark Billingham del 2005

Musica 
 Effetti personali – album di Sergio Caputo del 1986

Televisione 
 Effetti personali – programma televisivo in onda su LA7d

Altro 
 Personal Effects – film del 2009